Открытое кимоно () — корпоративный термин, обозначающий открытое сотрудничество компаний с обменом информацией без каких-либо секретов между партнёрами.

Происхождение выражения 
Выражение типично для американского делового языка, начиная с 1970-х годов. Существуют несколько объяснений его происхождения:
 поскольку в просвет открытого кимоно видно обнажённое тело, возникают ассоциации с близостью между мужем и женой с полным отсутствием секретов;
 открытое кимоно предполагает отсутствие скрытого под одеждой оружия;
 это неудачная интерпретация популярного японского выражения , «без камишимо», официальной одежды самураев. Самураи снимали верхнюю одежду в неформальной обстановке, поэтому выражение в японском означает «расслабиться, говорить искренне»

Примечания 

Жаргон
Корпорации